Tretton dagar eller Thirteen Days kan avse:

 Tretton dagar – dagarna (14-28) i oktober 1962 då supermakterna USA och Sovjetunionen stod på randen till kärnvapenkrig, se Kubakrisen
 Thirteen Days (bok) – en memoar från 1969 av Robert F. Kennedy om krisen
 Thirteen Days (film) – en film från 2000 som handlar om samma period
 Tretton dagar – svensk miniserie från 1970 i regi av Keve Hjelm